ravno zemljište, ravnica 

U ratarstvu
 obrađen i zasijan komad zemlje, njiva, oranica

U geomorfologiji
 polja u kršu, reljefni oblik

U matematici:
 polje (matematika), algebarska struktura

U fizici:
 polje (fizika), funkcija koja svakoj točki prostora pridružuje fizikalnu veličinu:
 skalarno polje
 vektorsko polje
 tenzorsko polje

Naselja:
Hrvatska:
 Polje (Dobrinj), naselje u općini Dobrinj
 Polje (Raša), naselje u općini Raša
 Polje (Slunj), gradsko naselje Slunja
 Polje (Dugi otok), naselje na Dugom otoku
 Polje Čepić, naselje u općini Kršan, Istarska županija
 Polje Krapinsko, gradsko naselje Krapine, Krapinsko-zagorska županija
 Polje Ozaljsko, gradsko naselje Ozlja, Karlovačka županija

BiH:
 Polje (Busovača, BiH), naseljeno mjesto u općini Busovača
 Polje (Cazin, BiH), naseljeno mjesto u općini Cazin
 Polje (Derventa, BiH), naseljeno mjesto u općini Derventa
 Polje (Kalinovik, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik
 Polje (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik
 Polje (Kreševo, BiH), naseljeno mjesto u općini Kreševo
 Polje (Travnik, BiH), naseljeno mjesto u općini Travnik
 Polje (Velika Kladuša, BiH), naseljeno mjesto u općini Velika Kladuša
 Polje (Višegrad, BiH), naseljeno mjesto u općini Višegrad

Crna Gora:
 Polje (Bar, Crna Gora), naselje kod Bara

Vidi i polja.

bg:Поле
cs:Pole
de:Feld
en:Field
it:Campo
nl:Veld
pl:Pole
ru:Поле
simple:Field
sk:Pole
zh:场